El Seibo (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
El Seibo (stad), de hoofdstad van de provincie